Блок периоди́ческой табли́цы — это совокупность химических элементов со сходным расположением валентных электронов в атоме. Сходство заключается в том, что валентные электроны с наивысшей энергией у них занимают орбиталь одного типа. Термин впервые появился в работах французского физика Шарля Жане. В один и тот же блок периодической таблицы входят её смежные группы. Названия блоков совпадает с названием характеристической орбитали, на которой располагаются валентные электроны. Эти названия блоков следующие:

 s-блок
 p-блок
 d-блок
 f-блок
 g-блок (гипотетический)

Названия блоков и орбиталей (s, p, d, f и g) произошло от качественной характеристики спектральных линий связанных с ними атомных орбиталей: sharp (острый), principal (главный), diffuse (расплывчатый) и fundamental (фундаментальный). Последующие названия даются в алфавитном порядке. Блоки элементов иногда называют также семействами.

Ниже приводится порядок заполнения «подоболочек» орбиталей в соответствии с правилом Клечковского, что также дает линейный порядок блоков (по возрастанию атомного числа) в таблице Менделеева:

 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, …

Для обсуждения природы того, почему энергия в блоках проявляется в сложных атомах именно в таком порядке, см. атомные орбитали и электронная конфигурация.

Периодическая таблица 
Гелий помещён рядом с водородом, а не над неоном, поскольку он входит в группу s2. В дополнение к блокам, перечисленным в этой таблице, есть ещё гипотетический g-блок, который здесь не изображён. Элементы g-блока можно увидеть в расширенной таблице Менделеева. Кроме того, лютеций и лоуренсий находятся под скандием и иттрием с учетом их статуса как элементов d-блока.

Примечания 

Периодическая система